Motor Trend – canale televisivo statunitense
Motor Trend – canale televisivo italiano
Motor Trend – periodico statunitense